Андрей Петрович Стрихарский (; ) — украинский предприниматель, председатель наблюдательного совета девелоперской компании Status Group до июля 2019 года.

 Народный депутат Украины 9-го созыва.

 Председатель подкомитета по вопросам защиты инвестиций в объекты строительства Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;

 Член Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования фактов коррупции в органах государственного архитектурно-строительного контроля и надзора

 С сентября 2020 входит в состав Межведомственной рабочей группы по вопросам содействия пострадавшим инвесторам в достройке объектов незавершенного жилищного строительства;

Биография 
Закончил Киевский национальный университет строительства и архитектуры (специальность «Промышленное и гражданское строительство»).

С 2005 года до июля 2019 года — директор девелоперской компании «Status Group» и председатель наблюдательного совета группы компаний «Status Group». Компания занимается строительством жилой и коммерческой недвижимости.

Стрихарский Андрей Петрович является одним из учредителей ООО «Укргранитиндустрия» и директором строительно-инвестиционной компании ООО «Березнякижитлобуд».

16 июля 2014 году получил сертификат инженера-проектировщика по специализации «Сметное дело» в реестре аттестованных лиц Украины. На данный момент, статус сертификата приостановлено.

В 2014 году баллотировался в Киевсовет 7 созыва по 27 округу как беспартийный самовыдвиженец.

Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» на парламентских выборах в 2019 году (избирательный округ № 196, Городищенский, Катеринопольский, Корсунь-Шевченковский, Шполянский районы, часть Каневского, часть Лисянского, часть Тальновского районов).

Член Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

В 2019 году подавался на присвоение звания заслуженного строителя Украины.

Один из соавторов закона Украины об обязательных бомбоубежища в новостройках (№ 2486-IX).

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине, активно оказывает гуманитарную помощь жителям Черкасской области, деоккупированных территорий Херсонской области.  

Проживает в городе Киев.

Сын — Артем Андреевич Стрихарский (род. 23 июля 2009 года)

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Интервью Андрея Стрихарского РБК-Украина, 29 марта 2021.

Примечания 

Выпускники Киевского национального университета строительства и архитектуры
Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва
Члены партии «Слуга народа»
Персоналии:Черкасская область